Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Fort Lauderdale 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Billie Jean King 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Rosie Casals (primo turno)
 Chris Evert (Campionessa)
 Françoise Dürr (secondo turno)

 Virginia Wade (secondo turno)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Judy Tegart Dalton (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Fort Lauderdale 1972